Газа може да се отнася за:

 Газа, град в Палестина;
 Ивица Газа, по-малката част от териториите на Палестинската автономия;
 Газа, провинция в Мозамбик